Zapora inżynieryjno-chemiczna – zapora inżynieryjna skażona trwałymi środkami trującymi lub założona w połączeniu z fugasami chemicznymi.

Bibliografia

Zobacz też
 zapora

Wojska chemiczne
Zapory (wojsko)